Списак GS1 кододва за државе. Напомена: са званичног сајта GS1"GS1 префикс, прве три цифре, обично идентификује националну GS1 организацију код које је произвођач регистрован (не нужно и где је производ заиста направљен)."

Префиксе који нису наведени изнад користи GS1 Global Office за земље које нису чланице или их чува за будућу употребу. Префикси који се користе у земљама које нису чланице су: 
 140 – 199
 381, 382, 384, 386 и 388
 391 – 399
 441 – 449
 472 и 473
 483
 510 – 519
 522 – 527
 532 – 534 и 536 – 538
 550 – 559
 561 – 568
 580 – 589
 591 – 593 и 595 – 598
 602 и 605 – 607
 610, 612, 614 и 617
 630 – 639
 650 – 689
 710 – 728
 747 – 749
 751 – 753 и 756 – 758
 772, 774 и 776
 781 – 783, 785, 787 и 788
 791 – 799
 851 – 857
 861 – 864 и 866
 881 – 883, 886, 887 и 889
 891, 892, 894, 895, 897 и 898
 920 – 929
 952 – 954, 956, 957 и 959
 970 – 976
 985 – 989

Референце

Спољашње везе 
 Списак додељених GS1 префикса
Државни кодови